Jamnagar (district)
 Jamnagar (stad)